Grande Assemblée nationale peut désigner :
 Grande Assemblée nationale de Roumanie ;
 Grande Assemblée nationale de Turquie ;
 Grande Assemblée nationale (Bulgarie).